Кубок наций ОФК 1973 был первым розыгрышем чемпионата Океании по футболу. Он прошел в Новой Зеландии с 17 по 24 февраля 1973 года. Все матчи были сыграны на стадионе «Newmarket Park» в Окленде. В турнире участвовали 5 команд:
 ;
 ;
  Таити;
  Новые Гебриды;
 .

В то время Конфедерация футбола Океании ещё не была полноправным членом ФИФА, поэтому в турнире играли также команды стран (территорий), не являвшихся членами ФИФА.

Команды сыграли однокруговой турнир в группе, после чего между командами, занявшими первые два места, был сыгран финальный матч. Также был сыгран матч за 3 место.

Групповой этап

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 Кубок наций ОФК 1973 на RSSSF

1973 год в футболе
Футбол
Футбол
1973
Международные соревнования по футболу в Новой Зеландии
Футбол